Qeqertarsuaq è:
Qeqertarsuaq, una località della Groenlandia nel comune di Qeqertalik 
Qeqertarsuaq (Qaanaaq), un villaggio della Groenlandia nel comune di Avannaata 
Isola di Disko, la maggiore isola della Groenlandia, nel comune di Qeqertalik 
Qeqertarsuaq (isola), un'isola della Groenlandia nel comune di Avannaata 
Herbert Ø, un'isola della Groenlandia nel comune di Avannaata